Umiarsuaqarfik bezeichnet:
 Umiarsuaqarfik (Bucht, Upernavik, nördlich) (Gamle Skibshavn), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiarsuaqarfik (Bucht, Upernavik, südlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland